Office on Violence Against Women  – ufficio sulla violenza contro le donne del United States Department of Justice
 Ohio Valley Wrestling  – federazione statunitense di wrestling